Kabinet-Lloyd George I, Brits kabinet van 7 december 1916 tot 14 december 1918
Kabinet-Lloyd George II, Brits kabinet van 14 december 1918 tot 23 oktober 1922